C18H20FN3O4 – formula molecolare della levofloxacina
C18H20FN3O4 – formula molecolare dell'ofloxacina

Formule molecolari